Hinrichshagen kan syfta på:

 Hinrichshagen, Peenehagen – en ortsdel, tidigare kommun, i Peenehagen, Mecklenburg-Vorpommern
 Hinrichshagen, Vorpommern-Greifswald – en kommun i Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern
 Hinrichshagen, Woldegk – en ortsdel i Woldegk, Mecklenburg-Vorpommern